Свердловск:

Населённые пункты 
Россия
 Свердловск — название города Екатеринбурга с 1924 по 1991 год.
 Свердловск-19 — закрытый военный городок в Екатеринбурге.
 Свердловск-32 — военный городок в Екатеринбурге.
 Свердловск-44 — название закрытого города Новоуральска в 1954—1994 гг.
 Свердловск-45 — название закрытого города Лесного до 1994 года.

Узбекистан
 Свердловск — прежнее название посёлка Жондора в Бухарской области.

Украина
 Свердловск (Должанск) — город в Луганской области.

Железнодорожные станции 
 Свердловск — название железнодорожной станции Екатеринбург-Пассажирский в 1925—1929 гг.
 Свердловск-Пассажирский — название железнодорожной станции Екатеринбург-Пассажирский в 1929—2010 гг.
 Свердловск-Сортировочный — название железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный в 1930—2010 гг.
 Свердловск-Товарный — название железнодорожной станции Екатеринбург-Товарный до 2010 г.

Разное 
 «Свердловск» — небоскрёб в Екатеринбурге.
 «Свердловск» — наименование семейства советских экспонометров.